Соколовићи или Соколовић Колонија су насеље код Илиџе, Сарајево, Босна и Херцеговина.

Према попису становништва из 1991. године мјесто је имало 9.328 становника.

Национални састав:

Муслимани — 6.045 (65%)
Срби — 2.111 (23%)
Југословени — 602 (6%)
Хрвати — 370 (4%)
остали — 200 (2%)

Општина Илиџа
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини